Riba steht für:

 Ribā, die im Islam verbotene Zinsnahme
 La Riba, spanische Gemeinde in Katalonien

Personen:
 Carl Theodor von Riba, deutscher Übersetzer 
 Carles Riba (1893–1959), spanisch-katalanischer Dichter
 Dan Riba (* 1960), US-amerikanischer Regisseur
 Diana Riba, (* 1975), katalanische Pädagogin, Bürgerrechtsaktivistin und Politikerin
 Eduard Fontserè i Riba (1870–1970), katalanischer Meteorologe, Seismologe und Astronom
 Enric Prat de la Riba (1870–1917), Präsident der Mancomunitat de Catalunya
 Maximilian Riba (1861–1929), österreichischer Klassischer Philologe und Gymnasiallehrer

RIBA steht als Abkürzung für:
 Royal Institute of British Architects